Izaguirre ist ein ursprünglich ortsbezogener spanischer Familienname baskischer Herkunft.

Herkunft und Bedeutung 
Der Familienname Izaguirre trat erstmals im Baskenland auf und ist abgeleitet von dem baskischen Wort ager mit der Bedeutung „sichtbar, erkennbar, markant“ (als topografische Angabe).

Namensträger 
 Baltazar Izaguirre (* 1928), mexikanischer Fußballspieler
 Boris Izaguirre (* 1965), venezolanischer Autor und Showmaster
 Emilio Izaguirre (* 1986), honduranischer Fußballspieler
 Gerson Izaguirre (* 1995), venezolanischer Leichtathlet
 Gorka Izaguirre (* 1987), spanischer Radrennfahrer
 Ion Izaguirre (* 1989), spanischer Radrennfahrer
 Jorge Enrique Izaguirre Rafael (* 1968), peruanischer Bischof
 Leandro Izaguirre (1867–1941), mexikanischer Künstler
 Primavera Izaguirre (* 1930), uruguayische Botanikerin
 Silverio Izaguirre (1898–1935), spanischer Fußballspieler

Orte 
 Izaguirre (Litoral), Ort in Litoral, Äquatorialguinea

Siehe auch 
 Izagirre

Einzelnachweise 

Familienname
Baskischer Personenname
Spanischer Personenname